Salzdorf heißen folgende Orte:
 die lothringische Gemeinde Salonnes mit deutschem Namen, Frankreich
 der Ortsteil Salzdorf (Landshut) der Stadt Landshut, Bayern